Куп европских изазивача у рагбију 2010/11. (службени назив: 2010–11 European Challenge Cup) је било 15. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења.

Учествовало је укупно 23 рагби клубова из Европе. 20 клубова било је подељено у 5 група, а још 3 су се прикључиле из купа шампиона у нокаут фазу челинџ купа. На крају су Квинси освојили трофеј, пошто су у финалу у Кардифу победили Стад Франс.

Учесници 

 Ел Салвадор 
 Букурешт оукс 
 Петрарка 
 Ровиго 
 Кроцијати Парма 
 Каваљери прато 
 Конот рагби 
 Стад Франс 
 Стад Рошел 
 Брив (рагби јунион) 
 Монпеље (рагби јунион) 
 Бордо бегл 
 Ажен (рагби јунион) 
 Бургоин 
 Авирон Бајон 
 Њукасл Фалконс 
 Лидс карниџ 
 Глостер (рагби јунион) 
 Сејл шаркс 
 Харлеквинс 
 Ексетер Чифс

Групна фаза 

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су само првопласиране екипе. Њима су се придружиле и 3 екипе из Купа шампиона. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 7. октобра 2010, до 23. јануара 2011.

После шест кола у нокаут фазу челинџ шампиона отишли су Харлеквинс, Брив, Монпеље, Стад Франс и Стад Рошел.

Група 1 

Каваљери - Конот 23-21

Бајон - Харлеквинс 16-12

Конот - Бајон 16-13

Харлеквинс - Каваљери 55-17

Харлеквинс - Конот 20-9

Бајон - Каваљери 65-7

Конот - Харлеквинс 9-15

Каваљери - Бајон 7-31

Бајон - Конот 21-35

Каваљери - Харлеквинс 16-48

Конот - Каваљери 83-7

Харлеквинс - Бајон 39-17

Група 2 

Сејл - Ел Салвадор 97-11

Брив - Петрарка 32-6

Петрарка - Сејл 9-56

Ел Салвадор - Брив 3-116

Петрарка - Ел Салвадор 37-10

Брив - Сејл 18-9

Ел Салвадор - Петрарка 37-16

Сејл - Брив 13-15

Брив - Ел Салвадор 52-3

Сејл - Петрарка 54-0

Ел Салвдаро - Сејл 5-50

Петрарка - Брив 20-24

Група 3 

 
Њукасл - Бургоин 22-16

Ексетер - Монпеље 13-20

Монпеље - Њукасл 32-8

Бургоин - Ексетер 19-34

Монпеље - Бургоин 39-14

Ексетер - Њукасл 36-10

Бургоин - Монпеље 36-18

Њукасл - Ексетер 26-24

Њукасл - Монпеље 0-6

Ексетер - Бургоин 17-6

Бургоин - Њукасл 28-0

Монпеље - Ексетер 32-30

Група 4 

Стад Франс - Кроцијати 57-6

Букурешт - Лидс 9-23

Букурешт - Кроцијати 20-19

Лидс - Стад Франс 13-22

Букурешт - Стад Франс 20-29

Лидс - Кроцијати 55-6

Стад Франс - Букурешт 35-7

Кроцијати - Лидс 6-44

Кроцијати - Букурешт 16-12

Стад Франс - Лидс 39-10

Кроцијати - Стад Франс 17-34
 
Лидс - Букурешт 26-6

Група 5 

Ажен - Глостер 26-19

Ровиго - Стад Рошел 3-38

Глостер - Ровиго 90-7

Стад Рошел - Ажен 30-23

Ровиго - Ажен 10-33

Стад Рошел - Глостер 6-13

Ажен - Ровиго 61-11

Глостер - Стад Рошел 18-24

Ажен - Стад Рошел 17-28

Ровиго - Глостер 7-55
 
Глостер - Ажен 60-7

Стад Рошел - Ровиго 71-17

Завршница такмичења 

Харлеквини су на путу до финала победили Воспсе и Манстер, а Стад Франс је елиминисао Монпеље и Клермон. У финалу у Кардифу Квинси су победили Стад Франс и тако по трећи пут у клупској историји, освојили трофеј намењен освајачу европског челинџ купа.

Финале

Стастика 

Највећа посета на утакмици

Манстер - Харлеквинс 24 907 гледалаца

Највише поена

 Жулијен Каминати 97, Брив
 Ник Еванс 94, Харлеквинс
 Ијан Китли 71, Конот
 Рафаел Лагарде 65, Монпеље
 Фреди Бурнс 64, Глостер
 Ник Меклод 58, Сејл
 Лионел Босис 53, Стад Франс
 Роб Милер 48, Сејл
 Рајан Дејвис 47, Ексетер
 Грег Госен 47, Стад Рошел

Највише есеја

 Том Брејди 5, Сејл 
 Сем Гербер 5, Бајон 
 Николас Жанжин 5, Брив
 Ник Меклод 5, Сејл
 Пјер Рабадан 5, Стад Франс 
 Џејмс Симпсон-Денијел 5, Глостер 
 Хенри Тиндер 5, Глостер
 Жулијен Кмаинати 4, Брив
 Џонатан Елгојен 4, Брив 
 Хенри Фа'афи 4, Лидс

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2010.
Рагби у 2011.